Encanamento — técnica utilizada pela engenharia civil

Canalização (parapsicologia) — fenômeno psíquico estudado pela pesquisa Psi (no espiritismo)

Canalização (informática) — conceito de redirecionar métodos de entrada/saída em um programa (piping)

Desambiguação